

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 22 maggio 2021.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Wolfsburg: 2014-2015
 
Wolfsburg: 2015

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni